Борислав:

 Борислав (ім'я) — чоловіче ім'я

 «Борислав сміється» — повість українського письменника Івана Яковича Франка

 Борислав — місто у Львівській області України
 Борислав (станція) — залізнична станція у Львівській області України
 Борислав (Болгарія) — село в Плевенській області Болгарії
 Борислав (Польща) — село у Лодзькому воєводстві Польщі